Michał Przerwa-Tetmajer (1905–1956) – polski architekt
 Michał Przerwa-Tetmajer (ur. 1985) – polski muzyk